Рудна може бити:

 Рудна, насељено мјесто у општини Ђулвез, округ Тимиш, Република Румунија
 Рудна (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република
 Рудна (Праг-запад), град у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Рудна (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Рудна, више насеља у Пољској